Барашкин:
 Барашкин, Владимир Михайлович (1951—2018) — советский и российский спортсмен, игрок в настольный теннис.
 Барашкин, Дмитрий Иванович (1922—2004) — сталевар, Герой Социалистического Труда (1966).